Семейное дело:
 Семейное дело или семейный бизнес  — разновидность коммерческой деятельности.
 «Семейное дело» — название ряда художествественных произведений:
 Литературные произведения
 «Семейное дело» () — последний из романов Рекса Стаута, главными героями которого были Ниро Вулф и Арчи Гудвин.
 «Семейное дело» — роман советского писателя Евгения Всеволодовича Воеводина, по мотивам которого в 1982 году был снят одноимённый трёхсерийный художественный телефильм.
 Фильмы и телесериалы
 «Семейное дело» () — комедийный американский телесериал 1966—1971 годов.
 «Семейное дело» — советский трёхсерийный телевизионный фильм режиссёра Николая Малецкого 1982 года.
 «Семейное дело» () — американский фильм Сидни Люмета.
 «Семейное дело» () — американский фильм режиссёра Ричарда Пирса 1996 года.
 «Семейное дело» () — драматический британский телесериал 1997—2005 годов.
 «Семейное дело» () — американский фильм режиссёра Хелен Лесник 2001 года.
  () — американский фильм режиссёра Джорджа Заллума 2001 года с Бриджит Фонда в главной роли.
 «Семейное дело» () — комедийный американский телесериал 2002—2003 годов.